Џан Јунгжан и Мартина Хингис су освојиле турнир. У финалу су савладале Луцију Храдецку и Катержину Синијакову са 7:6, 7:6.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtafiles.blob.core.windows.net
 
Отворено првенство Индијан Велса 2017.
Отворено првенство Индијан Велса – женски парови